Дискографія американського хард-рок гурту «Aerosmith» складається з чотирнадцяти студійних альбомів, сорока п'яти синглів, п'яти концертних альбомів, десяти компіляцій і семи музичних відео.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Компіляції

Обмежені видання компіляцій 
 Pandora's Toys (1995)
 Made In America (1997) (Distributed exclusively in Wal-Mart and Kmart stores)
 Greatest Hits 1973-1988 (2004)
 Gold (2005) (same as Young Lust)

Сингли 
 † у списку означає, що RIAA сертифікувала сингл як золотий.

1970-ті

1980-ті

1990-ті

2000-ті

Відео-альбоми

Примітки 

Aerosmith
Aerosmith